Карађорђева звезда се може односити на:

 Орден Карађорђеве звезде (монархија), одликовање Краљевине Србије, Краљевине Југославије и Краљевског дома Карађорђевића.
 Орден Карађорђеве звезде (република), одликовање Републике Србије.
 Карађорђева звијезда, одликовање Републике Српске.